Максименков:

 Максименков, Александр Иванович (1952—2012) — советский футболист и российский тренер.
 Максименков, Алексей Николаевич (1906—1968) — советский доктор медицинских наук.
 Максименков, Глеб Алексеевич (1930—1986) — советский археолог, доктор исторических наук.
 Максименков, Иван Георгиевич (1915—2000) — контр-адмирал ВМФ СССР.

  (род. 1978) — российская дзюдоистка, самбистка и тренер, серебряная медалистка чемпионата России по дзюдо в среднем весе (2000).